When Lust Evokes the Curse è il primo album in studio del gruppo musicale gothic metal olandese Autumn, pubblicato nel 2002.

Tracce

Collegamenti esterni